Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» — российский фестиваль научных и научно-популярных кинофильмов. Впервые состоялся в 2015 году, с 2016 года проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Описание 
Программная концепция фестиваля сформировалась во время работы над фестивалем актуального научного кино «360°», который с 2011 года проводился на базе Политехнического музея. По организационной структуре «ФАНК» отличается от большинства кинофестивалей, так как не привязан к конкретному месту и времени.

«Дни научного кино» проходят с октября по декабрь, в 2015 году их приняли 114 площадок в 63 городах России, кинопоказы 2016 года пройдут в рамках Года российского кино в 85 субъектах федерации. Организаторы описывают «ФАНК» как «кинодвижение», отмечая продолжительность фестиваля и число людей, вовлечённых в его организацию.

Фестиваль имеет три формата:
 Годовой цикл фестиваля открывает премия в области научного кино, в рамках которой организаторы представляют широкой публике список фильмов, предварительно отобранных жюри. В 2016 году премия проходила в Сочи при Министерства образования и науки.
 После премии фестиваль проходит в регионах. Показы организует команда «ФАНКа». В большинстве случаев показы фильмов бесплатны для посетителей, расходы берут на себя спонсоры фестиваля.
 В рамках третьего формата фестиваль, обладая правами на фильмы на полгода-год, передаёт каталог вузам, желающим организовать локальные показы интересных им картин в рамках «Дней научного кино». Студенты организуют мероприятия по предоставленным оргкомитетом инструкциям, сами собирают аудиторию, организуют просмотр фильмов и обсуждения с участием учёных.

В программе фестиваля фильмы о научных исследованиях и открытиях, жизни выдающихся учёных и изобретателях, возможностях и угрозах, связанных с развитием технологий. Команда фестиваля отбирает авторское документальное кино, участвующее в таких фестивалях, как IDFA, , Берлинского кинофестиваля, «Сандэнс», Трайбека.

В 2015 и 2016 годах «ФАНК» сотрудничал с «РВК», «СИБУР Холдингом», «Росатомом», Европейской академией научного кино и Русским географическим обществом, Польским культурным центром и DOC+Science, каналами «Наука 2.0» и 24 DOC.

Программа 

В программу 2015 года вошли более 40 фильмов, в том числе:

 «Страсти по частицам»
 «Больше, чем мед»
 «В бесконечность»
 «Принтер будущего»
 «Создатель»
 «Любовь и инженеры»
 «Планета»
 «Элис заботится»
 «Сингулярность»
 «Чувственная математика»

Программа 2016 года включала 22 фильма:

 «Машина сновидений»
 «Терра»
 «Счастливый фильм» — фильм-победитель 2016 года, режиссёр 
 «Сахар»
 «Лимб»
 «Гонка на вымирание»
 «Уран: дракон виляет хвостом»
 «Тайный мир веществ»
 «За гранью дисциплин»
 «В ожидании волн и частиц»
 «Буквальная геометрия»
 «Бомба, потрясшая мир»
 «Против метода»
 «Космический мечтатель приземлился»
 «Завтра»
 «Правила жизни 100-летнего человека. Коста-Рика»
 «Правила жизи 100-летнего человека. США»
 «Тайны мозга»
 «Говорящие с белухами»
 «Новосибирские острова»
 «Экспедиция Русланова. Последний подвиг „Геркулеса“»

В 2017 году фестиваль прошёл на 125 площадках в 65 городах, число показов составило 496, а количество посетителей — 58 тысяч человек. В показах участвовали картины:
 «Джулиан Барбур: сон основы»
 «Артур Экерт: модель сборки»
 «Да будет свет!»
 «Магнус»
 «Юность»
 «Музыка ненужных вещей»

В 2018 году фестиваль проходил в 88 городах на 140 площадках, число показов составило 547, а аудитория достигла 60 тысяч человек. В программу вошли следующие картины:
 «Альфаго»
 «Рожденные свободными»
 «Мозг. Вторая вселенная»
 «Генезис 2.0»
 «Истории Кремниевой долины»
 «Спросите у сексперта»
 «Автоматизация и работа будущего»
 «24 снега»
 «Арктика. Зазеркалье»
 «Красное и черное»

В 2019 году в программу фестиваля на разных площадках расширили новые события: дискуссии с экспертами и создателями картин, научный стенд-ап Science Slam, лекции по кинематографии, VR-зоны. В рамках фестиваля были показаны картины:
 «Озеро Восток: хребет Безумия»
 «Мы роботы»
 «Самое неизведанное»
 «Изобретая будущее»
 «Почему мы креативны?»
 «Плот»
 «Медведи Камчатки. Начало жизни»
 «Дух Баухауса»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля актуального научного кино «ФАНК»

Фестивали, появившиеся в 2015 году
Кинофестивали Москвы